Takeoa huangshan est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Zoropsidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Anhui en Chine.

Étymologie 
Son nom d'espèce lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, le Huangshan.

Publication originale 
 Tang, Xu & Zhu, 2004 : A new species of the genus Takeoa from China (Araneae: Zoropsidae). Acta Zootaxonomica sinica, , , .

Liens externes

Notes et références 

Zoropsidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de l'Anhui